Стро (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стро, Джек (род. 1946) — британский политик из Лейбористской партии.
 Стро, Кейси (род. 1984) — американская актриса, кинопродюсер, певица и танцовщица.
  (1926—2012) — американский ботаник (ботаническое сокращение имени).

См. также 
 Строу, Джек